Sidi Abderrahmane se poate referi la:
Sidi Abderrahmane, localitate în provincia Chlef, Algeria
Sidi Abderrahmane, localitate în provincia Tiaret, Algeria